Боротице могу бити:

 Боротице (Знојмо), насељено мјесто у округу Знојмо, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Боротице (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република